Валерий Фёдорович Гришковец (, Пинск) — русский писатель, публицист, переводчик, журналист.

Биография 
После 9-го класса работал на заводе, затем служил в армии, был виноградарем в Крыму, геологоразведчиком в Забайкалье, строителем в Бурятии, Литве.

Учился на факультете журналистики Белорусского государственного университета, но ушёл после второго курса. Окончил Высшие литературные курсы Литературного института (семинар Юрия Кузнецова).

 Член Союза писателей Беларуси (1992) и Союза писателей России (1996). Награждён Медалью Франциска Скорины (2015)

Живёт в Пинске Брестской области Белоруссии. Автор гимна города Пинска.

Творчество 
Стихи начал писать в школе, публиковался в «Литературной газете» и «Литературной России», в журналах «Наш современник», «Москва», «Дружба народов», «Нёман», «Беларуская думка» и др.

Валерий Гришковец ― автор полемических статей о литературной и общественной жизни Белоруссии.

Критики отмечают некоторую мрачность стихов В. Гришковца, превалирование мотивов одиночества, обездоленности. Часто появляются в творчестве поэта темы ухода, тщетности жизни.

Посиди — как будто между делом,
Руки на колени положа.
И почуешь, как сроднилась с телом
Намертво уставшая душа.
Значит, отлетать ей рановато.
Ну и ладно, и живи, живи…
Ну а боль? Она и боли рада -
Не бывает боли без любви.

Книги стихов и прозы 
 Время отправления: Стихи. ― Мн.: Мастацкая літаратура, 1981. — 8000 экз.
 Круг аистиный. Лирика. ― Мн.: Мастацкая літаратура, 1991. — 2500 экз.
 Белые мосты: Стихи. Рассказы. Эссе. Статьи. Заметки. ― Пинск, 2004. — ISBN 985-6497-16-7
 «Я из тех…» Избранное. ― Мн.: Харвест, 2012. ― (Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі). — 1000 экз. — ISBN 978-985-18-1076-1
 Как на духу!.. Стихи последних лет. Мн. Издательский дом «Звязда». — 1019 экз. ISBN 978-985-575-080-3
 Поезд вне расписания: эссе, дневники, записки. — Екатеринбург, RIDERO, 2018. — 622 стр. — ISBN 978-5-4490-3192-1
 Соборная площадь: избранные стихи и статьи. — Екатеринбург, RIDERO, 2018. С. 314. ISBN 978-5-4493-0662-3
 Остаюсь навсегда… Избранное. — Мн., БелЭн, 2020. С. 303. 831 экз.

Книги переводов 
 Белой вежи свет: Поэзия Брестчины в переводах Валерия Гришковца. / Предисловие А. Каско. ― Брест: Академия, 2005. — ISBN 985-6750-94-6
 Белой вежи свет: Поэзия Брестчины в переводах Валерия Гришковца. / Предисловие А. Карлюкевича. — Изд. 2-е, дополненное. ― Мн., 2010. — 700 экз. — ISBN 978-985-6941-89-7
 Рышард Капустинский. Возвращение: Стихи, перевод с польского В. Гришковца. ― Мн.: Літаратура i мастацтва, 2007. — 1500 экз. — ISBN 978-985-6720-24-9

Литературные премии 
 Литературная премия имени Андрея Платонова (1998)
 Литературная премия Республики Беларусь «Золотой купидон» за лучшую книгу года в жанре перевода (2011)
 Брестская областная премия им. Вл. Колесника (2007)
 Годовые премии журналов «Москва» (1997), «Нёман» (1991), «Беларуская думка» (2004)
 Независимая литературная премия «Пуд мёда»
 Национальная литературная премия Беларуси (2020).

Примечания

Литература 
 Грышкавец Валерый // Беларуская энцыклапедыя у 18 т. — Т. 5. ― Мн.: «Бел. Энцыклапедыя», 1997.
 Грышкавец Валерый // Беларускія пісьменнікi: Бібліяграфічны слоунік. У 6 т./пад рэд. А. Мальдзіса. ― Мн: БелЭн, 1992―1995. — С. 567.
 Грышкавец Валерый // Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Пінска. ― Мн., 1996. — С. 357.
 Юрий Савченко. Я до сих пор стою на раздорожье… // Нёман № 7, 2005. — С. 195.
 Фёдор Черепанов. Между берегами // Нёман № 12, 2008. — С. 190.
 Бажен Петухов. Честный поэт // Наш современник № 7, 2013. — стр. 283.
 Владимир Туров. Когда видишь искру Божью…// Заря, 28. 03. 2016.
 Юрий Савченко. Лети, душа моя, до края…// Неман № 11, 2016. — стр. 212.
 Анатолий Резанович. Поэт по призванию, писатель по жизни // Полесская правда, 20. 10. 2018.
 Радиончик Д. Белые мосты Валерия Гришковца ― какие берега они соединяют? // Навстречу попутному ветру. — Гродно, ЮрСаПринт, 2018.

Ссылки 
 Валерий Гришковец на сайте «Западная Русь»
 Валерий Гришковец. Вослед уходящему. Стихи
 Валерий Гришковец. Не плюй в колодец, или Лучше с умным потерять, чем с дураком
 В. Гришковец. Одиночество в Москве даже полезно, а в провинции это путь к личной драме
 Нёман. Валерий Гришковец. Потоки солнечного света
 Алексей Зырянов. Июньская «Москва».

Писатели по алфавиту
Писатели Белоруссии
Поэты Белоруссии
Русские поэты
Русские писатели XXI века
Персоналии:Пинск